Бекзат Сеилханович Саттарханов (; , Туркестан, Казахская ССР — , Темирлановка, Ордабасинский район, Казахстан) — казахский боксёр. Олимпийский чемпион 2000 года в полулёгком весе (до 57 кг).

Биография 
Происходит из рода божбан племени конырат.

Студент Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Яссави в Туркестане.

Погиб в автокатастрофе 31 декабря 2000 года в 23:45 недалеко от населённого пункта Шубаровка, Ордабасинского района Южно-Казахстанcкой области. Бекзат ехал на своей машине домой из Туркестана в город Шымкент.

Похоронен в Туркестане.

Достижения 
 Серебряный призёр первенства Азии по молодёжи 1998 года
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 1998 года
 Серебряный призёр чемпионата Центральной Азии (Ташкент, 1999 г.)
 Серебряный призёр Азии 1999 года
 Чемпион Центрально-Азиатских стран 1999 года
 Чемпион Кубка Гран-при 2000 года
 Чемпион летних Олимпийских игр 2000 года по боксу в полулёгком весе (до 57 кг)

Бои на Олимпиаде-2000

Память 
 В 2005 году была выпущена почтовая марка Казахстана, посвящённая Саттарханову.
 В родном городе чемпиона Туркестане его именем назвали проспект, а с 2007 года в день рождения боксёра ежегодно проходит международный молодёжный турнир по боксу имени Бекзата Саттарханова.
 В Кентау открылась городская комплексная детско-юношеская спортивная школа имени Бекзата Саттарханова.
 В Шымкенте открылась Южно-Казахстанская областная спортивная школа-интернат для одаренных детей им. Б. Саттарханова
 В 2018 году телеканал «Хабар» начал съёмки биографического телесериала (байопик) об олимпийском чемпионе (режиссёр Мурат Бидосов).
В 2020 был снят фильм «Бекзат» в память о чемпионе

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвящённый памяти Бекзата Саттарханова

Боксёры по алфавиту
Боксёры Казахстана
Олимпийские чемпионы по боксу
Олимпийские чемпионы от Казахстана
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2000 года
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные в Туркестане